Abbott kan syfta på:

 Abbott-Detroit, amerikanskt bilmärke
 Abbott Laboratories, amerikanskt läkemedelsbolag

Personer 
 Abbott (efternamn)
 Abbott Handerson Thayer (1849–1921), amerikansk konstnär
 Abbott och Costello, amerikanskt komikerpar

Geografi

USA 
 Abbott, Texas, stad i Texas
 Abbott Township, township i Pennsylvania